Aves – nome scientifico degli uccelli

Geografia 
Aves – isola nel mar dei Caraibi
Aves – freguesia portoghese di Santo Tirso

Sigle 
AVES – sigla dell'Aviazione dell'Esercito